Thomas Dolak ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dolak senior (Tomáš Dolák; 1952–2013), tschechisch-deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Dolak junior (* 1979), tschechisch-deutscher Eishockeyspieler und -trainer